For the People é o primeiro álbum de estúdio do grupo de Hip Hop Boot Camp Clik lançado em 20 de março de 1997.

Faixas de música

Álbuns de 1997
Álbuns em língua inglesa
Álbuns de hip hop
Álbuns de rap
Álbuns de Boot Camp Clik